Rovna kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Rovna (samhälle i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Rovná (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Rovná (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar